Челадна () — деревня на востоке Чешской Республики, в Моравскосилезском крае. Располагается вблизи Моравско-Силезских Бескид — горного хребта в северо-восточной Чехии. Известна как место отдыха, термальный курорт. В последние годы в Челадне строятся новые отели, поля для игры в гольф, инфраструктура.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Населённые пункты Моравскосилезского края